Shannon je lahko:
 Shannon (ime)
 Shannon (priimek):
Claude Elwood Shannon (1916-2001), ameriški elektrotehnik in matematik

Ostalo
Shannon, mesto na Irskem
Shannon, najdaljša reka Irske
Shannon, nekdanje moštvo Formule 1